El término inspiración puede referirse a:
 
 Inspiración artística;
 Inspiración teológica;
 Inhalación o inspiración, movimiento por el que se introduce aire en los pulmones;
 Inspiración, tango de Peregrino Paulos y Luis Rubinstein de 1918;
 Inspiración, película de Argentina dirigida en 1946 por Jorge Jantus;
 Inspiración, película dirigida en México en 2001 por Ángel Mario Huerta.